Spurr ist:

 Josiah Edward Spurr (1870–1950), amerikanischer Geologe
 Mount Spurr, ein Schichtvulkan in den Tordrillo Mountains in Alaska
 Spurr (Mondkrater), benannt nach Josiah Edward Spurr
 Spurr Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller